Europa-Parlamentsvalget i Sverige 2009 blev afholdt søndag den 7. juni 2009. Der blev valgt 18 mandater til Europa-parlamentet, hvilket som er et mandat mindre end ved valget 2004. Ved valget var hele Sverige en valgkreds, og der var en spærregrænse på fire procent. Forhåndsafstemninger begyndte den 20 maj.

Under valget var der 7.088.303 stemmeberettigede. Valgdeltagelsen lå på 45,5%.

Valgresultatet

Kilder 
 Val till Europaparlamentet – Röster Valmyndigheten

Sverige
Politiske valg i Sverige